Qəribli – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Qəribli – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian